Guerre civile tchadienne (1965-1979)
 Guerre civile tchadienne (1979-1982)
 Guerre civile tchadienne (2005-2010)

Politique au Tchad